Haikang Xian är ett härad i Kina. Det ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 410 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter på häradsnivå i Guangdong
WP:Projekt Kina